Fumio Sasahara (né en 1945), judoka japonais ;
Shozo Sasahara (1929-2023), lutteur japonais.